Списак епизода серије Династија се може односити на:

Списак епизода серије Династија (ТВ серија из 1981), америчка драмска серије из 1981–1989.
Списак епизода серије Династија (ТВ серија из 2017), рибут серије из 2017–данас
Списак епизода серије Династија (српска ТВ серија), српска серија из 2021–данас